Grotle (plaats), een plaats in de gemeente Bremanger in de Noorse provincie Vestland
Grotle (Pokémon), een fictief wezen uit de wereld van Pokémon